est une expression anglo-saxone signifiant « paradis ou enfer ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de  sorti en 1981 ;
 , album de Don Toliver sorti en 2020.

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album Stranglers in the Night sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1993 ;
 , chanson de Raekwon présente sur l'album Only Built 4 Cuban Linx… sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi